De Eerste liga (Prva crnogorska fudbalska liga) is de hoogste voetbalcompetitie die door de Montenegrijnse voetbalbond wordt georganiseerd. Degradatie geschiedt naar de Druga Crnogorska Liga.

Totdat Montenegro halverwege 2006 onafhankelijk werd, kwamen de beste Montenegrijnse clubs uit in de Prva savezna liga, de hoogste competitie van de confederatie Servië en Montenegro. Andere Montenegrijnse clubs kwamen toen uit in de Montenegrijnse Liga, een van de twee competities op het tweede niveau binnen de confederatie. Toen Montenegro onafhankelijk werd, kwam de voetbalbond van de confederatie geheel in Servische handen en werd in Montenegro de nationale voetbalbond opgericht. Deze bond benoemde de Montenegrijnse Eerste Liga tot de hoogste voetbaldivisie van het land.

De huidige positie van Montenegro op de UEFA-coëfficiëntenranglijst betekent dat van de Montenegrijnse deelnemers aan de Europese toernooien de kampioen zich plaatst voor de (voorronden van de) UEFA Champions League en de nummers twee en drie zich plaatsen, samen met de bekerwinnaar, voor de (voorronden van de) UEFA Europa League.

Overzicht
{| class="wikitable sortable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="100%"
! Seizoen || Landskampioen || Topscorer(s) || Club || Goals ||  ||  || 
|-
| 2006/07 || FK Zeta ||    || FK Rudar Plevlja  FK Zeta || 13 || 414 || 198 || 2.09
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2007/08 || FK Budućnost Podgorica ||  || FK Lovćen Cetinje || 13 || 401 || 198 || 2.03
|-
| 2008/09 || FK Mogren Budva ||  || FK Budućnost || 18 || 480 || 198 || 2.42
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2009/10 || FK Rudar Plevlja ||  || FK Grbalj || 28 || 484 || 198 || 2.44
|-
| 2010/11 || FK Mogren Budva ||  || FK Budućnost || 20 || 430 || 198 || 2.17
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2011/12 || FK Budućnost Podgorica ||  || FK Budućnost || 22 || 497 || 198 || 2.51
|-
| 2012/13 || FK Sutjeska Nikšić || Admir Adrović  Žarko Korać || FK Budućnost  FK Zeta || 15 || 485 || 198 || 2.45
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2013/14 || FK Sutjeska Nikšić ||  || FK Mladost || 15 || 475 || 198 || 2.40
|-
| 2014/15 || FK Rudar Plevlja||  || FK Sutjeska || 21 || 508 || 198 || 2.57
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2015/16 || FK Mladost ||  || FK Mladost || 19 || 466 || 198 || 2.35 
|-
| 2016/17 || FK Budućnost Podgorica ||  || FK Mladost || 14 || 401 || 198 || 2.03 
|-
| 2017/18 || FK Sutjeska Nikšić ||  || FK Sutjeska || 14 || 371 || 180 || 2.06 
|-
| 2018/19 || FK Sutjeska Nikšić ||  || FK Zeta || 17 || 409 || 180 || 2.27 
|-
|}

Aantal titels per club

Eeuwige ranglijst 
 De clubs die vet''' weergegeven zijn spelen in het seizoen 2021/22 in de Prva Crnogorska Liga.

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van Montenegrijnse scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de Prva Crnogorska Liga, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.

Liga 1
Montenegro